В одиночному жіночому розряді тенісного турніру Newsweek Champions Cup and the Matrix Essentials Evert Cup 1993, який проходив в рамках Туру WTA 1993, Мері Джо Фернандес здобула титул, у фіналі перемігши Аманду Кетцер 3-6, 6-1, 7-6.

Сіяні гравчині 

  Мері Джо Фернандес (Переможниця)
  Катарина Малеєва (2-ге коло)
  Гелена Сукова (чвертьфінал)
  Аманда Кетцер (фінал)
  Гелена Сукова (півфінал)
  Ліндсі Девенпорт (3-тє коло)
  Патрісія Гай-Буле (3-тє коло)
  Барбара Ріттнер (3-тє коло)

 Кімберлі По-Мессерлі (2-ге коло)
 Розалін Нідеффер (1-ше коло)
 Ніколь Брандтке (чвертьфінал)
 Деббі Грем (2-ге коло)
 Маріанн Вердел-Вітмаєр (2-ге коло)
 Рейчел Макквіллан (3-тє коло)
 Джинджер Гелгесон-Нілсен (3-тє коло)
 Лінда Феррандо (1-ше коло)

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 

Newsweek Champions Cup and the Matrix Essentials Evert Cup